

Ракитне — село, Тімірязєвський район, Північно-Казахстанська область

Ракитне — селище міського типу, Ракитянський район, Бєлгородська область
 Ракитне — Зеленоградський район, Калінінградська область

Див. також 
 Рокитне
 Рокитна
 Ракитно
 Ракитна
 Ракитна (Брезовиця)